А́нна Миха́йловна Ла́нцева (род. 18 апреля 1987, Москва, Россия) — культуролог-славист (богемист), культурный и общественный деятель, специалист по истории и культуре Чехии, церковной истории западных славян, литературе и музыкальному искусству Чехии эпохи Средневековья — раннего Нового времени, популяризатор славянского наследия в России, автор статей об истории культуры Чехии. Кандидат культурологии, руководитель инициативной группы по культурным мероприятиям памяти святой Людмилы Чешской, доцент кафедры славяноведения и культурологии РГУ имени А. Н. Косыгина (ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО), ученый секретарь и доцент кафедры латинского языка и основ терминологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, ученый секретарь Рабочей группы по латинскому языку и основам терминологии при УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России, со-организатор проекта «Святые славянских стран: между Востоком и Западом» на базе Центра славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

Биография 
Родилась 18 апреля 1987 года в Москве в семье конструктора Дубовика Михаила Викторовича и математика Маркиной Наталии Васильевны.
Дедушка матери — Маркин Василий Иванович работал конструктором на заводе АТИ (московский областной филиал завода в Санкт-Петербурге), бабушка отца Анна Степановна Дубовик была заслуженным врачом-педиатром (несколько лет работала в Китае).
С детства пела на клиросе кафедрального собора святого Александра Невского в г. Егорьевске Московской области, затем управляла в качестве регента народным хором, участвовала в культурной и общественной деятельности при храме.
С 2010—2012 гг. руководила хором и пела в составе малой консерваторской капеллы в храме святого великомученика Георгия на Поклонной Горе в Москве.
В 2012 г. работала заместителем директора воскресной школы «Росток», создавала литературно-музыкальные композиции и театральные постановки на базе Музея Победы — Центрального музея ВОВ.

В 2010 г. проходила курсы повышения квалификации «Русский язык как иностранный» в летнем лагере г. Томашув-Мазовецкий (Польша).

2012—2013 гг. — внештатный сотрудник экскурсионного отдела Оружейной палаты Музеев Московского Кремля и преподаватель дисциплин «История зарубежных славян», «Чешский язык» в Государственной академии славянской культуры.

2013—2014 гг. — ведущий методист сектора латинского языка на базе кафедры иностранной языков Российского национального исследовательского института имени Н. И. Пирогова.

В 2014 г. проходила стажировку на философском факультете Карлова Университета г. Праги, изучая чешские богослужебные тексты и музыку, изобразительное искусство, чешскую литературу и книжное дело.

С 2015 г. по настоящее время работает в Российском национальном исследовательском институте имени Н. И. Пирогова.

В ноябре 2017 г. на базе Ученого Совета по культурологии и философии Московского государственного института (Университета) международных отношений защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата культурологии; тема исследования — «Соотношение категорий национального и сакрального в культуре чешского барокко на примере литературно-музыкального жанра канционала». Научный руководитель — Г. П. Мельников, ведущий сотрудник Института славяноведения РАН, автор многочисленных работ по истории и культуре славянских народов, в том числе 3-х томной монографии «История культур славянских народов». В качестве внешних научных оппонентов на диссертацию выступили чешские ученые, в том числе известный чешский музыковед и органист Йиржи Сегнал (Брно).

С 2017 г. — доцент кафедры славяноведения и культурологии Института славянской культуры РГУ имени А. Н. Косыгина.

С августа 2017 г. — руководитель инициативной группы по культурным мероприятиям, посвященным святой Людмиле Чешской.

С 2019 г. — художественный руководитель вокального трио «Славянские напевы».

С сентября 2019 г. — со-организатор проекта «Святые славянского мира: между Востоком и Западом», осуществляемым на базе Центра славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

Общественная деятельность 
Создатель инициативной группы по культурным мероприятиям, посвященным памяти святой Людмилы Чешской, которая ведет многогранную социокультурную деятельность по прославлению святой Людмилы, сотрудничая со многими культурными заведениями Москвы.
Организовала вокальное трио «Славянские напевы», которое исполняет песнопения на церковнославянском, чешском, польском, сербском, болгарском и латинском языках.
Разработчик ряда культурно-просветительских мероприятий: лекций, конференций, выставок, концертов.
Выступала на радио «Вера» (100.9FM) в программе «Светлый вечер» в передачах «Святая княгиня Людмила и её внук святой князь Вячеслав Чешские», «Жизнь и подвиг святой мученицы Людмилы, княгини Чешской».
Организовывала и была ведущей нескольких литературно-музыкальных композиций, посвященных чешским святым — Людмиле и Вацлаву («Великое служение славянам», «Княжны Людмилы память незабвенна», «Светила богемской земли», «Великое сокровище славянской благодати»), которые снимались телеканалом ДОБРО-ТВ и несколько раз транслировались на телеканале «СОЮЗ». О деятельности инициативной группы выходили отдельные репортажи на телеканале «СОЮЗ».
Сотрудничает с новостным отделом сайта журнала «Фома», «Православие.ру», «СРПСКА. РУ», «РУССКАЯ ЛИНИЯ», «РАДИО РАДОНЕЖ» «Фондом славянской письменности и культуры», журналом «Славянка», которые неоднократно освещали события, связанные с подготовкой к юбилейному году святой Людмилы и самим торжеством.

Награды 
Благодарности Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации и Оргкомитета Международных Рождественских чтений митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Благодарственные письма Дома русского зарубежья имени А. Солженицына за проведение литературно-музыкальных композиций

Научные работы

Книги 
«Graduale Romanum» Праздничные песнопения Мессы. От Средневековья к Новейшему времени. Том 1. / Отв. ред. А. М. Ланцева. — М: Издат-во Нестор-История, 2022. — 344 с.

Статьи в сборниках и научных журналах 
•	Канционал как музыкально-литературный жанр чешского барокко // Сборник тезисов Международной молодёжной межвузовской междисциплинарной славистической конференции «Роль славянской молодежи в процессе устойчивого цивилизационного развития». — М., 2011. — С. 60-65.

•	Движение аутентизма в современном певческом исполнительстве (Чехия и Россия). http://www.lb-spring.ru/articles/71-authentism.

•	Славянство в контексте западной цивилизации на примере литературно-публицистического наследия священномученика Илариона (Троицкого). http://www.srpska.ru/article.php?nid=22333.

•	Философский смысл концепта патриотизм в России и Чехии // Вестник славянских культур. — М., 2013. — № 3 (XXIX). — С. 5-11.

•	Культ святого Вацлава: чешская идентичность и христианская универсальность // Вестник славянских культур. М., 2014. — № 3 (33). — C. 59-63

•	Образ св. Ивана пустынника в творчестве Ф. Бриделя в чешской литературе эпохи барокко.// Сборник тезисов двух Международных молодёжных межвузовских междисциплинарных славистических конференций «Роль славянской молодежи в процессе устойчивого цивилизационного развития». — М., 2014. — С.7-11.

•	Ранняя русская редакция службы святому Вячеславу и почитание подвижника на Руси // Сборник тезисов двух Международных молодёжных межвузовских междисциплинарных славистических конференций «Роль славянской молодежи в процессе устойчивого цивилизационного развития». — М., 2015. — C. 80-86.

•	Сборник «Амстердамский канционал» Яна Амоса Коменского: история создания и особенности композиции. // Культура и искусство. — М., 2016. — № 5. — C. 569—574. — 0.25 п.л. DOI: 10.7256/2222-1956.2016.5.20439.

•	Преподобный Сергий и святая Людмила: сопоставления в контексте христианства Восточной Европы // Известия Иркутского госуниверситета. Серия: Политология, Религия. — Иркутск, 2017. — С. 190—197.

•	Чешско-русские культурные связи и их реализация на примере выставки «Канон и диалог» 2015 г. // Россия и Запад: диалог культур. — М.: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2017. — С. 434—458.

•	Средневековые чешские паломничества в Святую Землю (X—XIII вв.) // Святая Земля в славяно-русской традиции. Сборник статей по материалам VII международного круглого стола 22 мая 2017 г. Вып. 2. — М., 2018. — С.87-96.

•	Международная научная конференция в Праге: «Святые патроны: от средневековья к новому времени» // Концепт: философия, религия, культура. — М.: МГИМО, 2018. — № 3(7). — С.188-191.

•	Чешская псалмодическая поэзия в культуре XVII-нач. XVIII в. на примере творчества Я. А. Коменского // Вопросы культурологии. Сборник научных трудов. Вып. 2 (XII). — М: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2018. — С.78-86.

•	Трансформация культа святого Вацлава Чешского в XX в.: от религиозного почитания к политической традиции // Человек и культура. — М., 2019. — № 2. — С.56-62. DOI: 10.25136/2409-8744.2019.2.29552. URL: http://e-notabene.ru/ca/article_29552.html.

•	«Золотой век» барочных аптек в Чехии в XVII—XVIII вв. // Opera medica. М., 2019. — Вып. 4. — С. 129 −134.

•	Сборник 27 Международных Рождественских Чтений «Рождественские беседы о музыке». / Сост. Т. Ф. Владышевская, отв. редактор А. М. Ланцева. — 157 с.

•	Гимнографическое наследие западнославянской христианской культуры на примере творчества епископа Войтеха-Адальберта // Россия и Польша: опыт тысячелетнего соседства. Сборник Международной научной конференции. — М.:МПГУ, 2019. — С.42-55.

•	Рецепция образов Святой Земли в культуре чешского барокко. Сборник статей по материалам VIII круглого стола «Святая Земля в славяно-русской традиции». — М., 2019. -С.30-43.

•	Выставка «Чешский и римский король Вацлав IV: „Прекрасный стиль“ готического искусства. К 600-летию со дня смерти чешского короля» // Концепт: философия, религия, культура. — М.: МГИМО, 2020. — С.186-193.

•	Особенности символики чешской гимнографии эпохи барокко XVII-начала XVIII веков // Христианская культура и славянский мир. Материалы конференции 15-16 февраля 2019. — М., 2020. — С.73-82.

•	Cвятой Вацлав в чешской культуре вчера и сегодня: «Святовацлавский музыкальный фестиваль 2018» в контексте мероприятий 100-летия возникновения Чехословацкой Республики // Вопросы культурологии. — М., 2021. — С.81-90.

•	Культурологические и религиоведческие аспекты переводов сакральных текстов Римско-католической Церкви с латинского языка на русский // Лингвострановедение: вопросы теории и практики. — М.: МГИМО, 2021. — С. 340—361 (совместно с Гапанюком А. Е.).

•	Рецепция западноевропейского культа святых Кирилла и Мефодия на примере папских документов «Grande munus», «Egregiae virtutis», «Slavorum Apostoli»: описание и анализ // Концепт: религия, философия, культура. — Том 5, № 3. — М: МГИМО, 2021. — С. 60-81. https://doi.org/10.24833/2541-8831-2021-3-19-60-81 (совместно с Гапанюком А. Е. и Саймоном К.).

Примечания 
1.	Инициативная группа по культурным мероприятиям, посвященным памяти святой Людмилы Чешской https://saintludmila.ucoz.net/

2.	Цикл лекций «Святые славянских стран: между Востоком и Западом» https://slavic.libfl.ru/2020/11/05/vojtech/

3.	Осенний бал https://altaryvic.ru/school/190-Осенний-бал.html

4.	Рождественский праздник в воскресной школе «Росток» https://altaryvic.ru/school/222-в-воскресной-школе.html

5.	Ланцева А. М. Соотношение категорий национального и сакрального в культуре чешского барокко на примере литературно-музыкального жанра канционала: Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата культурологии / МГИМО. — Москва , 2017. — 26 с.

6.	Ланцева А. М. Святая княгиня Людмила и её внук святой князь Вячеслав Чешские. https://radiovera.ru/svjataja-knjaginja-ljudmila-i-ejo-vnuk-svjatoj-knjaz-vjacheslav-cheshskie-anna-lanceva.html

7.	Ланцева А. М. Жизнь и подвиг святой мученицы Людмилы, княгини Чешской. https://radiovera.ru/zhizn-i-podvig-svjatoj-muchenicy-ljudmily-knjagini-cheshskoj-anna-lanceva.html

Ссылки 
Ланцева А. М. на сайте РНИМУ имени А. Н. Пирогова https://rsmu.ru/structure/edu-dept/pf/pf-departments/latin-dept/faculty/

Ланцева А. М. на сайте foma.ru https://foma.ru/kolybel-cheshskoj-svjatosti-v-moskve-prohodit-vystavka-o-svjatoj-ljudmile-cheshskoj.html

Ланцева А. М. на сайте Православие.ру https://pravoslavie.ru/123977.html

Ланцева А. М. на сайте Православного совета по культуре https://psk-mp.ru/127255.html

Ланцева А. М. на сайте Радио «Вера» https://radiovera.ru/zhizn-i-podvig-svjatoj-muchenicy-ljudmily-knjagini-cheshskoj-anna-lanceva.html

Ланцева А. М. на сайте «Союз православных женщин» http://союзправославныхженщин.рф/news/1568645441

Ланцева А. М. на сайте «Русская линия» https://ruskline.ru/anonsy/2021/11/03/14_noyabrya_otkryvaetsya_vystavka_posvyawennaya_pervoi_slavyanskoi_svyatoi_lyudmile_cheshskoi

Ланцева А. М. на сайте ВГБИЛ имени М. И. Рудомино https://slavic.libfl.ru/2021/12/04/slav-zeny/

Ланцева А. М. на сайте «Святая Людмила» https://saintludmila.ucoz.net/index/rukovodgrup/0-4

Ланцева А. М. стала автором сценария литературно-музыкальной композиции на сайте РНИМУ имени Н. И. Пирогова https://rsmu.ru/structure/edu-dept/pf/o-fakultete/novosti-fakulteta/novostnaja-stranica/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=9564&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b5dfc12cf03f330d18fc5e02ccce8661

Первокурсники Второго медицинского института приняли участие в творческой выставке на сайте РНИМУ имени Н. И. Пирогова https://rsmu.ru/about/news-page/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=9648&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=776c4c83a5eab5ad743f0c9102c5f8d2

Культ святого Вацлава: чешская идентичность и христианская универсальность на сайте «Вестник славянских культур» http://vestnik-sk.ru/russian/archive/2014/n-3-33/istoriya-i-kultura-slavyanskogo-mira/kult-svyatogo-vaczlava

Преподобный Сергий и святая Людмила: сопоставления в контексте христианства Восточной Европы на сайте Известия Иркутского госуниверситета. Серия: Политология, Религия. https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1505

Чешский и римский король Вацлав IV: «Прекрасный стиль» готического искусства. К 600-летию со дня смерти чешского короля на сайте «Концепт: философия, религия, культура» https://concept.mgimo.ru/jour/article/viewFile/366/283

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Людмиле Чешской, прошла в Москве https://tv-soyuz.ru/news/literaturno-muzykalnaya-kompozitsiya-posvyaschennaya-lyudmile-cheshskoy-proshla-v-moskve

Литературно-музыкальную композицию «Светила богемской земли» показали в Москве https://tv-soyuz.ru/Literaturnomuzykalnuyu-kompoziciyu

В Москве представлена литературно-музыкальная композиция «Великое служение славянской благодати» https://tv-soyuz.ru/V-Moskve-predstavlena-literaturnomuzykalnaya

Песни для святой Людмилы: покровительнице бабушек посвятили уникальную композицию https://foma.ru/pesni-dlja-svjatoj-ljudmily-pokrovitelnice-babushek-posvjatili-unikalnuju-kompoziciju.html

Выставка «Княгиня Людмила — „колыбель“ чешской святости» экспонируется в Москве https://tv-soyuz.ru/Vystavka-Knyaginya-Lyudmila--kolybel

Не только Ольга: на конференции в Москве рассказали о святых женах славянского мира https://foma.ru/ne-tolko-olga-na-konferencii-v-moskve-rasskazali-o-svjatyh-zhenah-slavjanskogo-mira.html

Культурологи России